Hennessy steht für:
 Hennessy, französische Cognac-Brennerei
 Hennessy-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Hennessy oder O’Hennessy ist der Familienname folgender Personen:
 Allyson Hennessy (1948–2011), Fernsehmoderatorin aus Trinidad und Tobago
 Angela Hennessy (* 1953), britische Malerin
 Brian Leo John Hennessy (1919–1997), US-amerikanischer Ordensgeistlicher

 James Pope-Hennessy (1916–1974), britischer Journalist und Schriftsteller
 Jean Hennessy (1874–1944), französischer Diplomat und Politiker
 Jill Hennessy (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Joan Hennessy (* um 1930), kanadische Badmintonspielerin

 Josh Hennessy (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kilian Hennessy (1907–2010), französischer Manager
 Matt Hennessy (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peter Hennessy, Baron Hennessy of Nympsfield (* 1947), britischer Historiker
 Ross O’Hennessy (* 1974), walisischer Schauspieler
 Swan Hennessy (1866–1929), irisch-amerikanischer Komponist
 Thomas Hennessy (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Una Pope-Hennessy (1875–1949), britische Übersetzerin
 William Hennessy (1839–1917), britischer Maler

Siehe auch:
 Hennessey
 Hennesy